Osage County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Osage County Courthouse (Kansas), ID-Nr. 07000320
 Osage County Courthouse (Oklahoma), ID-Nr. 84003395